Гидо Бухвалд (24. јануар 1961) немачки је фудбалер.

Статистика

Референце

Спољашње везе 

 National Football Teams
 RSSSF

Рођени 1961.
Берлинци
Немачки фудбалери
Одбрамбени играчи у фудбалу
Фудбалери Штутгарта‎
Фудбалери Урава Ред Дајмондса
Фудбалери Карлсруеа
Фудбалери на Светском првенству 1990.
Фудбалери на Европском првенству 1992.
Фудбалери светски прваци